O Monólogo do Rei Vitorioso é uma curta metragem portuguesa, produzida em 2013, realizada por Frederico Corado adaptada da peça homónimo de Lauro António criada propositadamente para a sessão de homenagem no Forúm Luisa Todi de 50 Anos de Carreira.

Sinopse 
Um Rei perdido, no fim de uma batalha. Vencedor ou vencido?

Ficha técnica adicional 
 Montagem: Hélder Magalhães
 Formato: video cor
 Rodagem: Agosto de 2013

Ficha artística 
 Manuel Cintra: Rei

Ligações externas 
 
 Setúbal
 Facebook

Filmes de Portugal de 2013
Curtas-metragens de Portugal
Curtas-metragens de 2013
Curtas-metragens de drama
Curtas-metragens em língua portuguesa
Filmes de drama de Portugal
Filmes realizados por Frederico Corado
Filmes baseados em peças de teatro
Filmes gravados em Lisboa
Curtas-metragens em preto e branco